Stromness  peut renvoyer aux toponymes :
 Stromness, une ville d'Écosse.
 Stromness, une ville de Géorgie du Sud.